Заповедный — поселок в Бузулукском районе Оренбургской области. Входит в состав сельского поселения Колтубанский поссовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километра по прямой на север-северо-запад от города Бузулук.

История
Лесничество и поселок основаны в 1932 году.

Население
Население составляло 79 человека в 2002 году (89% русские), 57 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района